Vrane so lahko:
 Vrane (pesniška zbirka), pesniška zbirka Ervina Fritza
 Vrane, Arilje, naselje v Srbiji

Glej tudi 
 vran
 vrani
 vrana (razločitev)